Abaixo a lista de municípios do estado da Bahia por PIB per capita, com base nos levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2001 (ano-base 2005).

PIB per capita
Bahia 2001
2001 no Brasil
Municipios pib per capita 2001